Gothmog, balrog a J. R. R. Tolkien író által teremtett világban; a balrogok vezére az Első korban
 Gothmog, Minas Morgul hadnagya a J. R. R. Tolkien író által teremtett világban; az angmari boszorkánykirály másodparancsnoka Minas Tirith ostrománál és a Pelennor-mezei csatában